36 стран подали заявки на участие в Кубке африканских наций 1990 года, претендуя на 8 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяин турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 34 страны разыграли 6 путёвок в трёх раундах в турнире на выбывание.

Предварительный раунд 

 вышла в первый раунд.

 отказалась от участия в турнире,  Эфиопия автоматически вышла в первый раунд.

 вышел в первый раунд.

 отказалась от участия в турнире,  автоматически вышла в первый раунд.

 вышло в первый раунд.

 отказалась от участия в турнире,  автоматически вышла в первый раунд.

 вышел в первый раунд.

 отказался от участия в турнире,  автоматически вышел в первый раунд.

 вышел в первый раунд.

Первый раунд 

  вышел во второй раунд.

  вышел во второй раунд.

  вышел во второй раунд.

  вышла во второй раунд.

  вышло во второй раунд.

  вышло во второй раунд.

  вышла во второй раунд.

  отказалось от участия в турнире,  автоматически вышел во второй раунд.

  вышла во второй раунд.

  вышло во второй раунд.

  отказалось от участия в турнире,  автоматически вышел во второй раунд.

  отказалось от участия в турнире,  автоматически вышел во второй раунд.

Второй раунд 

 получил путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

 получил путёвку в финальный турнир.

 получил путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

Ссылки 

 Кубок африканских наций 1990 на RSSSF

Кубки африканских наций